Желе́зный челове́к () — может означать:

 Железный человек (брус) — выступающий из земли древний, слабо корродирующий железный брус прямоугольного сечения. Документально известен в Германии с 1625 года.
 Iron Man — компьютерная видеоигра по одноимённому фильму.

Культура, искусство 
 «Железный человек» — 24-сантиметровая скульптура, изготовленная из фрагмента железного метеорита Чинга.
 «Железный человек» — прозванный в народе памятник работникам метрополитена в Харькове, Украина.

Фильмы 
 «Железный человек» — американский спортивный фильм 1931 года режиссёра Тода Броунинга.
 «Железный человек» — фильм 2008 года по одноимённому комиксу Marvel.
 «Железный человек 2» — фильм 2010 года, продолжение фильма «Железный Человек».
 «Железный человек 3» — фильм 2013 года, продолжение фильма «Железный человек 2».
 «Заколдованное королевство» — фантастический мини-сериал, является эпическим преображением сказки Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».
 «Железный человек: Приключения в броне» — мультипликационный сериал о персонаже комиксов Marvel.
 «Тэцуо — железный человек» — японский кинофильм, снятый Синъей Цукамото.
 «Железный человек № 28 Эф-Экс» — аниме-сериал, второй сиквел оригинального Tetsujin 28-go.
 «Железный человек» — американский анимационный телесериал по мотивам супергероя Marvel Comics Iron Man.

Перечисленные кинофильмы не следует путать с польским кинофильмом с похожим названием «Человек из железа».

Литература 
 «Железный человек» () — роман 1930 года .
 «Железный человек» () — роман Теда Хьюза, изданный в 1968 году.
 «» () — роман 1995 года писателя Криса Крутчера.

Музыка 
 Iron Man — песня группы Black Sabbath.
 Iron Man 2 — сборник композиций к одноимённому фильму, изданный группой AC/DC.

Персонажи 
 Железный человек — вымышленный персонаж, супергерой из комиксов Marvel.
 Железный человек — вымышленный персонаж, из вселенной Ultimate Marvel.
 Железный человек — вымышленный персонаж из кинематографической вселенной Marvel.
 Железный человек — персонаж белорусской мифологии.

Спорт 
 Железный человек — хоккейный приз, учреждённый в 2002 году компанией «World Class».
 Железный человек — псевдоним российского танцора и гребца Евгения Смирнова.
 Железный человек — тип матча в рестлинге, который длится определённое время, обычно 30 или 60 минут.

 Ironman Triathlon — соревнования по триатлону.
  — дисциплины спасения жизни на сёрфинге.
 Ironman — журнал о силовых видах спорта.